Davisov pokal 2017 je sto šesti teniški turnir za Davisov pokal.

Svetovna skupina

Postavljene reprezentance

Turnir

Finale

Sklici

Viri
 

2017 v športu
2017